Korkeatsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korkeatsaaret (ö i Kuopio), Norra Savolax, 
 Korkeatsaaret (ö i Varkaus), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar